Cao Yu peut désigner :
 Cao Yu (1910-1996), un écrivain chinois de la période moderne ;
 Cao Yu, un prince de l'époque des Trois Royaumes de Chine ;
 Cao Yu, un directeur de la photographie chinois.